Molekulska formula -{C14H11Cl2NO2}- se može odnositi na:

 Диклофенак
 Meklofenaminska kiselina